Симо́не Гони́н (; ) — итальянский кёрлингист и тренер по кёрлингу. 

В составе мужской сборной Италии участник зимних Олимпийских игр  и  (оба раза заняли девятое место), трёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ), пяти  (лучший результат — бронзовые призёры в  и ). Трёхкратный . В составе юниорской мужской сборной Италии участник  (заняли десятое место) и  (заняли десятое место).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (, ).
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2006).

 Почётный приз Colin Campbell Award (; вручается кёрлингисту, который показывает наилучший уровень игры в кёрлинг и наилучшим образом демонстрирует «дух кёрлинга»): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте итальянского Олимпийского комитета о зимней Олимпиаде 2018
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Италии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Италии